Fleurimont peut désigner :

À La Réunion
Germain de Fleurimont Moulinier, qui fut gouverneur de La Réunion aux premières heures de la colonisation de l'île.
La ravine Fleurimont, la ravine de cette île dans laquelle l'Homme fut retrouvé mort en janvier 1680.
Le lieu-dit Fleurimont, un bourg qui s'est développé à proximité de cette ravine.
Le viaduc de Fleurimont, un viaduc au-dessus de la ravine construit par la suite.

Au Canada
Fleurimont, une ancienne ville du Québec au Canada aujourd'hui fusionnée à Sherbrooke.